Hrib est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Hrib, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Slovénie
Hrib, une localité située dans la commune de Šmarješke Toplice ;
Hrib, une localité située dans la commune de Preddvor ;
Hrib pri Rožnem Dolu, une localité située dans la commune de Semič ;
Hrib nad Ribčami, une localité située dans la commune de Moravče ;
Hrib pri Cerovcu, une localité située dans la commune de Semič ;
Hrib pri Fari, une localité située dans la commune de Kostel ;
Hrib pri Kamniku, une localité située dans la commune de Kamnik ;
Hrib pri Hinjah, une localité située dans la commune de Žužemberk ;
Hrib pri Orehku, une localité située dans la commune de Novo mesto ;
Hrib - Loški Potok, une localité située dans la municipalité de Loški Potok.